En matemàtiques, l'estructura de bloc és una possible propietat de matrius: vegeu Matriu per blocs.
 En informàtica, un llenguatge de programació té estructura de bloc sí que comprèn blocs que poden ser imbricats fins a qualsevol profunditat.
 En lingüística, l'estructura de bloc és la representació de la gramàtica d'una oració associada de manera més comuna amb la forma de Backus i Naur.